Бонней:
 Бонней, Барбара (род. 1956) — американская певица (сопрано)
 Бонней — коммуна во французском департаменте Эна (регион Пикардия)

См. также 
 Боннёй
 Бонни (значения)